Fenyő ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Fenyő (1889–1980), ungarischer Bühnen- und Filmschauspieler und zweimaliger Stummfilmregisseur
 Ervin Fenyő (* 1948), ungarischer Schauspieler und Autor
 Miksa Fenyő (1877–1972), ungarischer Journalist und Politiker, Mitglied des Parlaments